Петр Бузек (; род. , Йиглава, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2000 года. Завершил игровую карьеру в 2006 году.

Биография 
Петр Бузек начал свою карьеру в клубе «Дукла Йиглава». После двух сезонов в чешской Экстралиге он перебрался за океан, где играл за различные клубы НХЛ. Дебютировал в НХЛ 12 марта 1998 года за «Даллас Старз» в игре против «Финикс Койотис». Первую шайбу в НХЛ забросил 7 октября 1999 года, играя за «Атланту Трэшерз» в игре против «Детройт Ред Уингз». Самым успешным для Бузека стал сезон 1999/2000, который он провёл в «Атланте». В этом сезоне он принял участие в матче всех звёзд НХЛ, а также стал чемпионом мира в составе сборной Чехии. Из-за многочисленных травм в последующие сезоны он проводил мало матчей. После окончания сезона 2002/03 вернулся в Чехию, где отыграл еще три сезона и завершил карьеру в 2006 году в возрасте 29 лет.

В сезоне 2007/08 работал тренером юниорской команды «Дукла Йиглава».

Достижения 
 Чемпион мира 2000
 Участник матча всех звёзд НХЛ 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1994
 Вошел в символическую сборную чемпионата Европы среди юниоров 1995

Статистика

Клубная карьера

Международная 
Юниорская и молодёжная сборные Чехии

Сборная Чехии

Ссылки 
 Профиль на сайте НХЛ
 Профиль на сайте hhof.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»